We Still Crunk!! — второй студийный альбом Lil Jon & the East Side Boyz, вышедший в 2000 году.

Об альбоме
По качеству We Still Crunk!! не сильно отличается от предыдущего альбома Get Crunk, Who U Wit: Da Album. Это также сказалось и на продажах, которые лишь немного поднялись вверх по сравнению с их дебютом. Был отрицательно оценен критиками.

Список композиций 

Альбомы 2000 года
Альбомы Лил Джона